Syrkhavend (azerbajdzjanska: Sırxavənd, armeniska: Սրխավենդ, Srkhavend, azerbajdzjanska: Srxavənd, armeniska: Srkhavand, Սրխավանդ, Nor Ghazanch’i, Նոր Ղազանչի) är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Ağdam, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Syrkhavend ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Syrkhavend är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Syrkhavend. Närmaste större samhälle är Xocalı,  km sydost om Syrkhavend. 

Omgivningarna runt Syrkhavend är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Syrkhavend är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aghdam